Molotschnoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Molotschnoje (Irkutsk), Siedlung in der Oblast Irkutsk
 Molotschnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Klein Drebnau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Molotschnoje (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Molotschne (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung